Masciago steht für:
 Bovisio Masciago, eine norditalienische Gemeinde in der Provinz Monza in der Region Lombardei
 Masciago Milanese,  eine Fraktion der Gemeinde Bovisio Masciago
 Masciago Primo, eine Gemeinde im Nordwesten der Lombardei in der Provinz Varese in der Region Lombardei